Рокотово — топоним в России:

 деревня Рокотово, Вичугский район Ивановской области
 деревня Рокотово, Палкинский район Псковской области
 деревня Рокотово, Торопецкий район Тверской области